Liomera är ett släkte av kräftdjur. Liomera ingår i familjen Xanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Liomera